Sokola peut faire référence à :

Patronyme
 David Sokola (1955- ), politicien américain

Toponymie
en Pologne
 Sokola, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Sokola, un village dans la voïvodie de Lublin
et aussi 
 Sokola Dąbrowa, un village dans la voïvodie de Lubusz  
 Sokola Góra, un village du powiat de Zgierz dans la voïvodie de Łódź  
 Sokola Góra, un village du powiat de Radomsko dans la voïvodie de Łódź

Autres
 Blason de Sokola, un blason de la noblesse polonaise

Homonymie de toponyme